Giovanni Maria Bononcini, compositore e teorico della musica.
Giovanni Bononcini, compositore e violoncellista, primo figlio di Giovanni Maria.
Antonio Maria Bononcini, compositore e violoncellista, secondo figlio di Giovanni Maria.
Giovanni Maria Bononcini, compositore e violinista, ultimo figlio di Giovanni Maria.